

Sigle 
 Indice biotico esteso – indice relativo alla qualità di ecosistemi in acque correnti
 International Break Dance Event – manifestazione internazionale di break dance
 IBE – indice biologico di esposizione

Codici 
 IBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ibagué (Colombia)
 IBE – codice vettore ICAO di Iberia L.A.E.
 ibe – codice ISO 639-3 della lingua akpes

Musica 
 Ibe – rapper finlandese